Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute à Oakland du  au .

Magdalena Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Ai Sugiyama, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1995
1995 en Californie
Tennis en octobre 1995
Sport en novembre 1995